Jacques-Louis-Florentin Engramelle (1734-1814) : entomologiste français
 Marie-Dominique-Joseph Engramelle (1727-1805) : religieux français